Калінінгра́дська ву́лиця — вулиця у різних населених пунктах України. Назва — на честь російського міста Калінінград.

 Калінінградська вулиця — вулиця в місті Донецьк.

 Калінінградська вулиця — колишня назва вулиці Трохима Романченка у місті Дніпро.
 Калінінградська вулиця — колишня назва вулиці Івана Бабака у місті Запоріжжя.
 Калінінградська вулиця — колишня назва Гладківської вулиці в місті Київ.
 Калінінградська вулиця — колишня назва вулиці Байди Вишневецького у місті Кривий Ріг.
 Калінінградська вулиця — колишня назва вулиці Насвітевича у місті Лисичанськ.
 Калінінградська вулиця — колишня назва вулиці Івана Виговського у місті Суми.
 Калінінградська вулиця — колишня назва вулиці Гамаюна у місті Торецьк.
 Калінінградська вулиця — колишня назва Мотронінської вулиці у місті Харків.

Вулиці